Başaran ist der Familienname folgender Personen:

 Akif Başaran (* 1956), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Ali Kemal Başaran (* 1992), türkischer Fußballspieler
 Hamdi Başaran (1913–1987), türkischer Unternehmer und Gründer der Habaş
 İrfan Başaran (* 1989), türkischer Fußballspieler
 Mehmet Rüştü Başaran (* 1946), türkischer Unternehmer, Sohn von Hamdi Başaran und Eigentümer der Habaş
 Rahmi Anıl Başaran (* 2000), türkischer Fußballspieler
 Tunc Basaran (* 1938), türkischer Regisseur

und Vorname, bspw. von
 Başaran Saraçoğlu (* 1992), türkischer Fußballer

Außerdem:
 die Başaran Yatırım Holding, eine türkische Investmentunternehmen, geleitet durch Hüseyin Basaran 
 eine türkische Gemeinde im Landkreis Kuyucak in der Provinz Aydın
 Tülay Başaran Anadolu Lisesi, ein türkisches Gymnasium in Samsun

Siehe auch:
Basarán, spanischer Ort in der Provinz Huesca